Иван Георгиевич Кузьмин (род. 15 октября 1957, с. Гривки, Екатериновский район Саратовская область) — российский политический и государственный деятель, председатель Саратовской областной думы (сентябрь 2017 — март 2019).

Биография 
Иван Кузьмин родился в селе Гривки, Екатериновского района, Саратовской области 15 октября 1957 года.

В 1980 году получил диплом о высшем образовании, окончив с отличием Саратовский государственный педагогический институт, получил квалификацию «Учитель физики и математики». В 1994 году — Поволжский кадровый центр по специальности «Государственное и муниципальное управление» с присвоением квалификации «Менеджер». Защитил кандидатскую диссертацию, является кандидатом социологических наук.

После завершения обучения в высшем учебном заведение с 1980 по 1987 год работал учителем в сфере народного образования Саратовской области. С 1987 по 1992 год трудился в аппарате Саратовского облисполкома.

В 1992 году перешёл работать директором областного Фонда социальной поддержки населения.

С мая по сентябрь 1996 года — председатель комитета по анализу, информации и печати администрации Саратовской области. В сентябре этого года назначен министром информации и печати Саратовской области. В 1998—1999 годах возглавлял министерство культуры Саратовской области.

В 1999 году назначен на работу директором Саратовского государственного цирка имени братьев Никитиных. В этой должности проработал 17 лет.

В феврале 2013 года Иван Кузьмин становится членом Общественной палаты Саратовской области, ему доверено стать председателем комиссии по культуре и сохранению историко-культурного наследия Общественной палаты Саратовской области.

В июне 2016 года вновь, спустя 17 лет, назначен министром культуры Саратовской области. С сентября 2016 года — заместитель Председателя Правительства Саратовской области.

На выборах в областную думу VI созыва, избран депутатом по общерегиональному списку партии Единая Россия. На первом заседание Думы, 19 сентября, большинством голосов избран Председателем.

С 9 октября 2017 года по март 2019 года являлся секретарём Саратовского регионального отделения партии «Единая Россия».

7 марта 2019 года досрочно, по причине слабого здоровья, сложил полномочия председателя и отказался от депутатского мандата.

Семья 
Женат, двое детей.

Награды и звания 
 Заслуженный работник культуры Российской Федерации;
 Отличник народного просвещения РСФСР:
 Почетный донор СССР;
 академик Национальной академии циркового искусства России.

Примечания

Ссылки 
Выпускники Саратовского государственного университета
Председатели Саратовской областной думы
Члены «Единой России»
Кандидаты социологических наук